Chickasaw Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chickasaw Township (Iowa)
 Chickasaw Township (Oklahoma)